Oteo  ist der Familienname folgender Personen:

 David Oteo (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Jurgi Oteo (* 1996), spanischer Fußballspieler